St. Maria ad Gradus ist der Name von

 St. Maria ad Gradus (Köln), einer historischen romanischen Stiftskirche östlich des Kölner Domes
 St. Maria ad Gradus (Mainz), einer historischen gotischen Stiftskirche östlich des Mainzer Domes
 St. Petrus et Paulus et St. Maria ad Gradus (Bockenheim), einer alten Wallfahrtskirche in Bockenheim an der Weinstraße
 Maria am Stegel, eine ehemalige Kapelle neben dem Nordturm der Lübecker Marienkirche